Gérard Dessertenne (1950-2016), coureur cycliste français. 
 Jean Kahn, dit Jean Dessertenne, puis Jean Kahn-Dessertenne (1916-1970), professeur de philosophie et poète français.